Il doppio del torneo di tennis Guzzini Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Dell'Acqua e Uros Vico che hanno battuto in finale Daniele Giorgini e Federico Torresi 6-1, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Daniele Giorgini /  Federico Torresi (finale)

 Massimo Dell'Acqua /  Uros Vico (Campioni)
 Niko Karagiannis /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2004